Óskarsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Óskar et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Haukur Óskarsson (1915–1989), joueur islandais de football ;
 Ingimundur Níels Óskarsson (né en 1986), joueur islandais de football ;
 Lárus Ýmir Óskarsson (né en 1949), réalisateur islandais ;
 Ragnar Þór Óskarsson (né en 1978), joueur de handball islandais ;
  (né en 1958), philologue islandais.

Notes et références